Tomintoul (Écosse), localité en Écosse
 Tomintoul (distillerie), distillerie de Whisky